

Cinema
Rock of Ages – cortometraggio del 1901 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Rock of Ages – cortometraggio del 1902 diretto da Edwin S. Porter
Rock of Ages – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin
Rock of Ages – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Rock of Ages – film muto britannico del 1918 diretto da Bertram Phillips
Rock of Ages – film statunitense del 2012 diretto da Adam Shankman, adattamento cinematografico dell'omonimo musical

Musica
Rock of Ages – musical di Broadway, basato sui classici rock degli anni ottanta
Rock of Ages – album live del 1972 dei The Band
Rock of Ages – singolo del 1983 dei Def Leppard
Rock of Ages: The Definitive Collection – album raccolta dei Def Leppard
Rock of Ages - The DVD Collection – DVD contenente video musicali dei Def Leppard
Rock of Ages... Hymns and Faith – album del 2005 di Amy Grant
Rock of Ages – traccia inclusa nell'album Hell Among the Yearlings di Gillian Welch
Rock of Ages – traccia inclusa nell'album Mighty Joe Moon di Grant Lee Buffalo

Altro
Rock of Ages – montagna del Teton Range, nel Parco nazionale del Grand Teton in Wyoming
Rock of Ages – videogioco prodotto da ACE Team
I pilastri del tempo (Rocks of Ages) – libro del 1999 di Stephen Jay Gould